

Diego Milito (né en 1979) est un footballeur argentin.
 Gabriel Milito (né en 1980) est un footballeur argentin.

Homonymie de patronyme